Mark Shaw peut désigner :
 Mark Shaw (1929-1969), photographe américain ;
 Mark Shaw (1956-), rugbyman néo-zélandais.

Personnage de fiction 
 Marh Shaw, identité civile du super-héros Manhunter (1988).